Adıyaman steht für:

 Adıyaman, Hauptstadt der türkischen Provinz Adıyaman
 Adıyaman (Provinz), Provinz im Südosten der Türkei

Adıyaman ist der Familienname folgender Personen:

 Hazal Adıyaman (* 1989), türkische Schauspielerin
 Merve Adıyaman (* 1996), türkische Handballspielerin
 Übeyd Adıyaman (* 1997), türkischer Fußballtorhüter